Magyar utca (Budapest)
Magyar utca (Kolozsvár)